Bestik har flere betydninger:

Bestik (navigation) – beregning af rute ud fra affarende sted og påkommende sted.
Bestik (opdækning) – i husholdning, det sæt af spiseredskaber, der hører til en opdækning.